est le titre anglais des œuvres suivantes :
Le Chat et les pigeons, roman d'Agatha Christie, publié en 1959 ;
Le Chat et les Pigeons, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2008.